Grumman XF5F Skyrocket
 Grumman XP-50 Skyrocket